Phyllobathelium är ett släkte av svampar. Phyllobathelium ingår i familjen Phyllobatheliaceae, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phyllobathelium